est une expression en anglais signifiant « mauvaise fille » ou encore « fille de mauvaise vie ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 , film de  sorti le  ;
 Bad Girl (Une jeune fille à la dérive), film japonais de  sorti le  ;
 , titre anglais de Mauvaise Fille, film français de Patrick Mille sorti le .

Musique

Album 

 , album de Cherry Vanilla sorti en 1978 ;
 , album de La Toya Jackson sorti en 1990.

Chanson 

 , chanson d'Avril Lavigne présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Beast présente sur l'album  sorti le  ;
 Bad Girl, chanson de Black Buddafly présente sur l'album  sorti le , bande son du film  ;
 , chanson de Danity Kane présente sur l'album  sorti le  ;
 , single de  sorti le  ;
 , chanson de Girls' Generation présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Madonna présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Massari présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Meisa Kuroki présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des Miracles présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Miyuki Nakajima présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Neil Sedaka présente sur l'album  sorti en 1963 ;
 , chanson de La Toya Jackson présente sur l'album  sorti en 1990 ;
 , chanson d'Usher présente sur l'album  sorti le .

Littérature 
 Bad Girl. Classes de littérature, récit autobiographique de Nancy Huston (2014).

Voir aussi 
 

Homonymie